Die Qatar Total Open 2017 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier als Teil der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier fand vom 13. bis zum 18. Februar 2017 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt; es war die fünfzehnte Ausgabe des Turniers.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total Open 2017 fand vom 11. bis 13. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Doha